Pseudococulina rugosoplicata är en snäckart som beskrevs av Mattheus Marinus Schepman 1908. Pseudococulina rugosoplicata ingår i släktet Pseudococulina och familjen Pseudococculinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
rugosoplicata